Е́кла () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альтиплано. Занимает площадь 607,7 км². Население — 34 432 человек (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Покровителем города считается Пресвятой Христос из Гроба (Santísimo Cristo del Sepulcro).

Спорт 

В городе базируется футбольный клуб «Еклано».

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Yecla.org
 
 
 
 Federación de Peñas de las fiestas de San Isidro en Yecla
 Web de la Semana Santa de Yecla
 
 
 
 Directorio de páginas web de Yecla

 
Муниципалитеты Мурсии
Города Мурсии